En Pologne, Pniewko peut faire référence à :

dans la voïvodie de Łódź
 Pniewko, un village du powiat de Kutno.

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Pniewko, un village du powiat de Gryfice,
 Pniewko, un village du powiat de Gryfino.